Cetina bezeichnet:

 den Fluss Cetina in Kroatien
 Cetina (Kroatien), einen Ort nahe der Quelle des gleichnamigen Flusses in Kroatien
 Cetina (Saragossa), eine Gemeinde in der Provinz Saragossa, Spanien

Cetina ist der Familienname von:

 Mario Cetina (* 1995), kroatischer Fußballspieler

Siehe auch
 Karin Knorr-Cetina